Folmar ist der Name von

 Folmar von Karden (* um 1135; † 1189), Erzbischof von Trier
 Folmar von Triefenstein († 1181), Augustiner-Chorherr, frühscholastischer Theologe

Folmar ist der Familienname folgender Personen:

 Emory Folmar (1930–2011), US-amerikanischer Politiker